Los Angeles Blues steht für:

 Los Angeles Blues (Männerfußball-Franchise), Franchise im nordamerikanischen Männerfußball, seit 2016 unter dem Namen Orange County SC aktiv
 Los Angeles Blues (Frauenfußball-Franchise), ehemaliges Franchise im nordamerikanischen Frauenfußball (2008–2014), bis 2013 als Pali Blues aktiv